

Televisione
Sessions – film di Richard Pearce del 1983

Musica 
 Sessions – album di Fred Neil del 1968
 Sessions – album postumo di Jimi Hendrix del 1991
 Sessions – EP di Michał Łapaj del 2020
 Sessions – album dei Beatles mai pubblicato